Alpenjäger ist die deutsche Bezeichnung für 

 Cacciatori delle Alpi, ehemalige italienische Freiwilligeneinheit
 Chasseurs alpins, französische Gebirgstruppe

Außerdem ist Alpenjäger eine historische Bezeichnung für Angehörige der österreichischen Gebirgstruppe, siehe Gebirgstruppe (Österreich).

In der Bundeswehr heißt die entsprechende Einheit Gebirgsjägertruppe.